Па́вел Дя́гилев:
 Дягилев, Павел Дмитриевич (1808—1883) — пермский купец и общественный деятель, дед С. П. Дягилева.
 Дягилев, Павел Павлович (1848—1914) — русский военный деятель, генерал-лейтенант, отец С. П. Дягилева.